Колори́метр (лат. color цвет + гр. μετρεω мерю): 
 
 Колориметр — прибор для измерения интенсивности цвета 
 Фотоэлектрический колориметр — химический, оптический прибор для измерения концентрации веществ в растворах